Károlyi Sándor (1669–1743) kuruc hadvezér, a szatmári béke létrehozója
 Károlyi Sándor (1831–1906) politikus, kórházalapító, az MTA tagja
 Károlyi Sándor (1871–1933) vízépítő mérnök
 Károlyi Sándor (1981) labdarúgó

Hasonló névvel lásd még
 Károly Sándor (egyértelműsítő lap)